Pode ser uma planta da espécie:
 Caladium bicolor
 Xanthosoma sagittifolium

Desambiguação